Loudima bezeichnet:

 Loudima (Republik Kongo), Ort in der Republik Kongo
 Loudima (Fluss), Fluss in der Republik Kongo